Gießner oder Giessner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gießner (1909–1995), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin 
 Friedrich Giessner (1898–1976), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Joachim Gießner (1913–2003), deutscher Esperantist
 Peter Gießner (1941–2003), deutscher Fußballspieler